François d'Orbay (1634-1697) – architetto e incisore francese
 Rauf Orbay (1881-1964) – politico e militare turco